Crișeni (< ) se poate referi la:
 Localități din Transilvania, România:
 Crișeni (), Alba
 Crișeni (), Cluj
 Biserica de lemn din Crișeni, comuna Mociu (Mócs, Motzdorf), județul Cluj
 Crișeni (), Harghita
 Crișeni, colocvial: Țigani (), reședința comunei cu același nume, Sălaj
 Biserica de lemn din Crișeni, Sălaj
 Cristur-Crișeni (), Sălaj
 Crișeni (), Satu Mare, Partium

Vezi și 
 Criș (dezambiguizare)
 Crișan (dezambiguizare)
 Crișana (dezambiguizare)

Toponime românești